MXK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mindik (Papua Nuova Guinea)
 mxk – codice ISO 639-3 della lingua monumbo